HSPA12B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 686 амінокислот, а молекулярна маса — 75 688.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Білки теплового шоку